також відомий як   — Японський музичний колектив.

Член

Колишні члени

Дискографія

Одиночна 

 Ichigo-iro natsu hanabi
 Strawberry Halloween Night
 Parade wa kokosa
 Christmas no mahō
 Strawberry Nightmare
 Mabushigariya
 Suki suki seijin
 Dai uchū Rendezvous
 Streamer

Альбом 

 2019 — Strawberry Love!
 2020 — Strawberry Next!
 2020 — Strawberry Prince

Фільмографія

Радіошоу 

 2019 — Strawberry Monday (すとぷりMonday)
 2019-сьогодні — Strawberry Stop Listen! (すとぷりのStop Listen!)

Примітки

Посилання 

 
 
 
 

Музичні колективи Японії
Музичні колективи, що з'явились 2016
Засновані в Японії 2016